

Települések
Hegyhátszentjakab, Vas megye, Magyarország
Kaposszentjakab, Kaposvár része, Magyarország
Marosszentjakab (románul Sâniacob), Maros megye, Románia
Mezőszentjakab (románul Pădurea Iacobeni), Kolozs megye, Románia
Szászszentjakab (románul Sâniacob, németül Jakobsdorf/Bistriz), Beszterce-Naszód megye, Románia
Szentjakab a mai Újlak (Óbuda) környékén fekvő középkori település volt, Magyarország
Szentjakab (korábban Tölgyes) Mogyoród egyik városrésze, Magyarország
Szentjakabfa (németül Jakobsdorf am Plattensee), Veszprém megye, Magyarország
Szentjakabfalva (1889-ig Jakabfalva, szlovákul Jakub, korábban Svätý Jakub), Besztercebánya része, Besztercebányai kerület, Szlovákia
Tornaszentjakab, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Magyarország
Zagyvaszentjakab, Szurdokpüspöki része, Nógrád megye, Magyarország
Zalaszentjakab, Zala megye, Magyarország

Lásd még 
 Szent Jakab (egyértelműsítő lap)